Amida (band), een "twee pop"-band
Amida (fabrikant), een onderdeel van Terex
Amitabha of Amida, de hoofd-Boeddha van het amida-boeddhisme
Diyarbakır (stad) (historische naam: Amida), een stad in Turkije
 voormalig bisdom Amida
Sjemoné Esré, ook wel Amida of Amidah genoemd.
Amida, een geslacht van keversoorten uit de familie lieveheersbeestjes (Coccinellidae).